Les Magiciens Rouges de Thay forment une organisation fictive et une classe sociale de mauvais magiciens dans la campagne des Royaumes oubliés, tirée du jeu de rôle Donjons et Dragons. La classe de prestige magicien rouge fait d'un personnage un membre à part entière de l'organisation.

Les Magiciens Rouges sont des lanceurs de sorts notoires et maléfiques qui règnent sur la région inhospitalière mais très habitée de Thay. Esclavagistes, démonistes et expérimentateurs, les Sorciers Rouges sont extrêmement craints par le reste de Féérune. Ils essaient constamment de conquérir les territoires voisins de la Rashéménie (où ils furent contrecarrés par les sorcières y vivant), l'Aglarond (où ils se firent renvoyer par la Simbule, l'une des Sept Sœurs), et Mulhorand (d'où les premiers émigrés de Thay sont issus).

Les Magiciens Rouges sont dirigés par les huit Zulkirs, un par école de magie, eux-mêmes dirigés par Szass Tam, puissant archimage et liche.

Ils ont aussi de nombreux ennemis sur Abeir-Toril. Tandis qu'ils ont le support des démons et des drows, ils s'opposent aux Sorcières de Rashéménie, aux Sept Sœurs et leurs alliés, aux Ménéstrels, et également au Zhentarim qui n'aime leur tendance à l'expansionnisme territorial.

La dernière conquête des Magiciens Rouges, après une cuisante défaite contre la Rashéménie en 1375 CV, est de s'approprier de manière légitime les nations de Féérune en vendant des objets magiques publiquement, et dans l'ombre, en trafiquant de la drogue, des sorts interdits et des esclaves. De cette manière, ils se construisent des bastions au sein des autres états et peuvent s'infiltrer au cœur de la politique. Tout cela les rend d'autant plus puissant et indispensable, ce qui peut être perçu comme un pas de géant dans leur volonté de domination du monde.

Organisation des Royaumes oubliés